

Toponyme

 Montà est une commune italienne de la province de Coni dans la région Piémont en Italie.

Prénom

 Monta Bell (1891-1959) est un réalisateur et producteur américain.
 Monta Ellis (1985-) est un joueur américain de basket-ball.

Pseudonyme
 Monta est l'un des pseudonymes d'Henri de Montaut (1829-1889), peintre, graveur et illustrateur français
 Mino Monta est le pseudonyme sous lequel est mieux connu Norio Minorikawa (1944- )  un présentateur de télévision japonais.

Personnage
 Tarō Raimon (太郎 雷門) alias Monta (モン太) est un personnage de manga.

Surnom
Par apocope : 
 « Monta » est l’appellation familière du CHM-Montalivet, centre naturiste situé dans la commune française de Vendays-Montalivet du Médoc, située dans le département de la Gironde dans la région Nouvelle-Aquitaine en France.
 « Monta » est l’appellation familière de l’Institut Montalembert, ou lycée Montalembert, établissement scolaire français situé dans la commune de Nogent-sur-Marne du  département du Val-de-Marne dans la région Île-de-France en France.

Liens externes 
 wikt:monta : entrée « monta » du Wiktionnaire.

Homonymie de prénom